Inman ist der Familienname folgender Personen:

 Autry Inman (1929–1988), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Bobby Ray Inman (* 1931), Direktor der NSA

 Jeremy M. Inman, US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchschreiber
 Jesse Inman (* 1977), britischer Schauspieler
 John Inman (1935–2007), britischer Schauspieler
 Joshua Inman (* 1980), US-amerikanischer Ruderer
 Ken Inman (1939–2010), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Melbourne Inman (1878–1951), englischer Billard- und Snookerspieler
 Philip Inman, 1. Baron Inman (1892–1979), britischer Politiker der Labour Party und Peer

Inman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Inman (Georgia)
 Inman (Illinois)
 Inman (Kansas)
 Inman (Nebraska)
 Inman (South Carolina)
 Inman (Tennessee)
 Inman (Virginia)
 Inman Mills (South Carolina)
 Inman Park (Georgia)

Sonstiges:
 Inman-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika